Love Tonight — песня австралийского дуэта «Shouse», выпущенная 14 декабря 2017 года. В 2021 году песня приобрела популярность благодаря различным ремиксам.

В 2022 году церемонии AIR Awards песня была номинирована на лучший независимый танцевальный, электронный или клубный сингл.

Списки композиций 

Digital download and streaming
 "Love Tonight" – 8:13
 "Love Tonight" (edit) – 4:01

Digital download and streaming – remixes
 "Love Tonight" (Mike Simonetti remix) – 6:00
 "Love Tonight" (DJ Seinfeld remix) – 6:30
 "Love Tonight" (The Nights remix) – 7:20

Limited edition 12-inch vinyl
 "Love Tonight" – 8:13
 "Love Tonight" (acapella) – 3:00
 "Love Tonight" (Mike Simonetti remix) – 6:00
 "Love Tonight" (DJ Seinfeld remix) – 6:30

Digital download and streaming – Oliver Huntemann remix
 "Love Tonight" (Oliver Huntemann remix) – 6:55
 "Love Tonight" (Oliver Huntemann dub) – 6:56
 "Love Tonight" (Oliver Huntemann remix edit) – 3:25

Digital download and streaming – Vintage Culture and Kiko Franco remix
 "Love Tonight" (Vintage Culture and Kiko Franco remix) – 6:26
 "Love Tonight" (Vintage Culture and Kiko Franco remix edit) – 3:28 

12-inch vinyl
 "Love Tonight" – 8:13
 "Love Tonight" (Mike Simonetti remix) – 6:00
 "Love Tonight" (Oliver Huntemann remix) – 6:55
 "Love Tonight" (DJ Seinfeld remix) – 6:30

Digital download and streaming – David Guetta remix
 "Love Tonight" (David Guetta remix edit) – 2:38
 "Love Tonight" (David Guetta remix) – 3:00
 "Love Tonight" (edit) – 4:01

Digital download and streaming – Robin Schulz remix
 "Love Tonight" (Robin Schulz remix) – 3:04
 "Love Tonight" (edit) – 4:01

Digital download and streaming – Franky Wah remix
 "Love Tonight" (Franky Wah remix) – 3:52
 "Love Tonight" (edit) – 4:01

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Песни 2017 года
Синглы 2017 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)